Kosuke Kikuchi (Koshigaya, 16 de dezembro de 1985) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Omiya Ardija.

Carreira 
Começou no Kawasaki Frontale, e defende desde 2012 o Omiya Ardija.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale
Futebolistas do Omiya Ardija